Ellingen – ród staromarchijski

Niemcy:
 Ellingen – dzielnica Prenzlau
 Ellingen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen

Zobacz też:
 Ehlingen
 Elling
 Öllingen